Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але цього разу Пеннетта вирішила не брати участі.
Дулко грала в парі з Чжен Цзє, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Чжань Юнжань і Моніка Нікулеску.

Чжуан Цзяжун і Квета Пешке виграли титул, перемігши у фіналі Чжань і Нікулеску з рахунком 3–6, 6–3, 10–7.

Сіяні пари 

  Сє Шувей /  Пен Шуай (півфінал)
  Саня Мірза /  Вірхінія Руано Паскуаль (чвертьфінал)
  Хісела Дулко /  Чжен Цзє (чвертьфінал)
  Алла Кудрявцева /  Катерина Макарова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Main Draw Doubles 

Парний розряд